Монтеморелос има више значења:

 Општина Монтеморелос (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Монтеморелос (Монтеморелос, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Монтеморелос, Камино а ла Круз Верде (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Монтеморелос, Ла Карлота (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Монтеморелос, Уерта ел Кармен (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику